Жи́гон () — сербская фамилия. Известные носители (в алфавитном порядке):
 Жигон, Ивана (род. 1968) — югославская и сербская актриса театра и кино, сценарист и режиссёр документальных фильмов, общественный деятель.
 Жигон, Стево (1926—2005) — сербский актёр и режиссёр.